

Sport 
 Kremser Sportclub – squadra di calcio austriaca con sede a Krems an der Donau
 UHK Krems – squadra di pallamano austriaca con sede a Krems an der Donau

Geografia

Austria 
 Krems – frazione di Voitsberg, città nel distretto di Voitsberg (Stiria)
 Krems an der Donau – città statutaria (Bassa Austria)
 Krems in Kärnten – comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Kremsmünster – comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)

Germania 
 Krems I – frazione di Leezen, comune nel circondario di Segeberg (Schleswig-Holstein)
 Krems II – comune nel circondario di Segeberg (Schleswig-Holstein)

Repubblica Ceca 
 Krems – antico nome tedesco di Křemže, comune nel distretto di Český Krumlov (Boemia Meridionale)

Corsi d'acqua 
Krems (Traun), fiume che scorre nell'Alta Austria e sfocia nel Traun, affluente del Danubio
Krems (Danubio), fiume che scorre nel Waldviertel (Bassa Austria) e che sfocia direttamente nel Danubio.